Harpersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harpersville (Alabama)
 Harpersville (Texas)
 Harpersville (Virginia)